Туран може бити:
Туран (град), град у Русији
Туран (регија), географско-историјска регија у централној Азији
Туран (богиња), етрурска богиња